Aleksandr Wwiedienski (1904-1941) – rosyjski poeta
 Aleksandr Wwiedienski (1889-1946) – rosyjski przywódca religijny